U-860 — большая океанская немецкая подводная лодка типа IXD2 времён Второй мировой войны. Заказ на постройку субмарины был отдан 5 июня 1941 года. Лодка была заложена 15 июня 1942 года на верфи компании АГ Везер в Бремене под строительным номером 1066, спущена на воду 23 марта 1943 года, вошла в строй 12 августа 1943 года под командованием корветтен-капитана Пауля Бюхеля.

Флотилии 
 12 августа 1943 года — 31 марта 1944 года 4-я флотилия (учебная)
 1 апреля — 15 июня 1944 года 12-я флотилия

Боевая служба 
Лодка совершила один боевой поход, успехов не достигла.
Потоплена 15 июня 1944 года в Южной Атлантике, к югу от острова Святой Елены, в районе с координатами , глубинными бомбами и ракетами с семи американских самолётов типов «Эвенджер» и «Уайлдкет» из авиагруппы эскортного авианосца USS Solomons. 42 человека погибли, 20 выжили.

Ссылки

Литература